Aleksandr Vladimirovitch Boïkov - en russe:  (Aleksandr Vladimirovič Bojkov) - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il part en Amérique du Nord et joue dans la Ligue de hockey de l'Ouest dès 1993. Il passe professionnel en 1996 avec les Thoroughblades du Kentucky. Il a joué dix matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators de Nashville. Il revient en Russie en 2002. Il remporte la Coupe Spengler 2005 avec le Metallourg Magnitogorsk et la Superliga 2008 avec le Salavat Ioulaïev Oufa. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| Cougars de Victoria|| LHOu|| 70|| 4|| 31|| 35|| 250|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1994-1995|| Cougars de Prince George|| LHOu|| 46|| 5|| 23|| 28|| 115|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Americans de Tri-City|| LHOu|| 24|| 3|| 13|| 16|| 63|| 17|| 1|| 7|| 8|| 30
|-
| 1995-1996|| Americans de Tri-City|| LHOu|| 71|| 3|| 49|| 52|| 230|| 11|| 2|| 4|| 6|| 28
|-
| 1996-1997|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 61|| 1|| 19|| 20|| 182|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1997-1998|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 69|| 5|| 14|| 19|| 153|| 3|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1998-1999|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 55|| 5|| 13|| 18|| 116|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Americans de Rochester|| LAH|| 13|| 0|| 1|| 1|| 15|| 17|| 1|| 3|| 4|| 24
|-
| 1999-2000|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 58|| 1|| 6|| 7|| 120|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Predators de Nashville|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Predators de Nashville|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 56|| 2|| 11|| 13|| 147|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2001-2002|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 56|| 4|| 6|| 10|| 102|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 2|| 3|| 5|| 70|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 41|| 3|| 3|| 6|| 66|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 1|| 5|| 6|| 80|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 37|| 0|| 5|| 5|| 62|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 41|| 2|| 17|| 19|| 90|| 8|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 36|| 3|| 1|| 4|| 63|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 30|| 0|| 6|| 6|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK MVD|| KHL|| 44|| 1|| 9|| 10|| 78|| 14|| 0|| 1|| 1|| 20
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 20|| 0|| 1|| 1|| 34|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 41|| 1|| 6|| 7|| 50|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 8|| 0|| 2|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014 || HK Dinamo Moscou|| KHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Balachikha || VHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

| 10|| 0|| 0|| 0|| 15|| || || || ||

Références 

Naissance en février 1975
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Cougars de Victoria (LHOu)
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Americans de Tri-City
Naissance en RSFS de Russie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Champion de la Coupe Gagarine